Мері Коста (анг. Mary Costa, народилася 5 квітня 1930 року)  — американська акторка  та співачка  Її найвідоміша заслуга в кіно — озвучка принцеси Аврори в анімаційному фільмі Діснея 1959 року «Спляча красуня», в якому вона є останньою збереженою актрисою озвучування з перших трьох принцес Діснея, створених за життя Уолта Діснея і за які вона була названа. Легенда Діснея в 1999 році.  Вона є лауреатом Національної медалі мистецтв 2020 року.

Біографія 
Мері Коста народилася в Ноксвіллі, штат Теннессі, де прожила більшу частину свого дитинства. Виховувалися, як баптистка, її сім'я мала італійське походження  , вона співала соло в недільній школі у віці шести років. У середній школі Ноксвілла (штат Теннессі) вона співала в хорі.    

Коли Мері була підлітком, її родина переїхала до Лос-Анджелеса, Каліфорнія, де вона закінчила середню школу та отримала нагороду Music Sorority Award, як видатний голос серед старшокласників Південної Каліфорнії. Після закінчення середньої школи вона вступила до музичної консерваторії Лос-Анджелеса, щоб навчатися у знаменитого маестро Гастона Усіглі. Між 1948 і 1951 роками вона з'явилася з Едгаром Бергеном і Чарлі Маккарті на радіошоу в Бергені. Вона також співала з Діном Мартіном і Джеррі Льюїсом на концертах в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі та знімала численні рекламні ролики для Lux Radio Theatre. 

У 1952 році, після зустрічі з людьми на вечірці зі своїм майбутнім чоловіком, режисером Френком Тешліном, вона пройшла прослуховування на роль Діснеївської принцеси Аврори, Сплячої красуні, у фільмі Діснея «Спляча красуня» (1959). Уолт Дісней зателефонував їй особисто протягом кількох годин після прослуховування, щоб повідомити, що роль належить їй. У 1958 році Косту покликали замінити Елізабет Шварцкопф на гала-концерті в Hollywood Bowl під керівництвом Кармен Драгон. Завдяки схвальним відгукам про цей виступ її запросили співати головну роль у її першій повністю поставленій оперній постановці «Продана наречена», поставленій відомим німецьким продюсером Карлом Ебертом для Опери Гільдії Лос-Анджелеса. Пізніше Еберт попросив її з'явитися на фестивалі в Глайндборні, де вона дебютувала.  

Коста зіграв 44 оперні ролі на сценах по всьому світу, включаючи « Манон » Жуля Массне в Метрополітен-опера, Віолетту в «Травіаті » в Королівській опері в Лондоні та Великому театрі в Москві, а також Кунегонду в Лондонській опері 1959 року. прем'єра п'єси Леонарда Бернштейна « Кандід ». У 1961 році для RCA вона записала Мюзетту в «Богемі» разом з Анною Моффо та Річардом Такером з оркестром і хором Римського оперного театру під керівництвом Еріха Лайнсдорфа.

Серед партій, які вона виконувала в опері Сан-Франциско, - Титанія в американській прем'єрі опери Бріттена "Сон літньої ночі" (1961), Нінетта у світовій прем'єрі опери Нормана Делло Джойо "Кривавий місяць" (1961) та Анна Трулів у прем'єрі опери Стравінського "Ходіння по муках" (Сан-Франциско). Дебютувала на сцені Метрополітен-опера в партії Віолетти в опері "Травіата" 6 січня 1964 року.  .

Коста справляла враження на телевізійну аудиторію протягом усієї своєї кар'єри, виступаючи в якості гостя в багатьох шоу, таких як Різдвяне шоу Бінга Кросбі на NBC-TV. У 1970 році вона з'явилася разом з Кросбі та Серджіо Франкі в «Голлівудському палаці» . Вона також з’явилася у програмі Timex Special для Френка Сінатри « Жінка року » для NBC, де разом з іншими вона була визнана однією з «Жінок року». У 1973 році Семмі Девіс-молодший попросив її з'явитися на його першій програмі NBC Follies, де вона виконала блюзові композиції разом із Семмі за підтримки Чарлі Паркера . 

Жаклін Кеннеді попросила її заспівати на панахиді за своїм чоловіком, президентом США Джоном Ф. Кеннеді, на спортивній арені Лос-Анджелеса в 1963 році. Вона співала на інавгураційному концерті Центру виконавських мистецтв Джона Ф. Кеннеді в 1971 році. У 1972 році вона зіграла головну роль у повнометражному фільмі Metro-Goldwyn-Mayer «Великий вальс», що розповідає про життя Йоганна Штрауса II . Додаткові кадри у фільмах включають The Big Caper (1957) і Marry Me Again (1953).

Пізні роки 
Після завершення акторської кар'єри у 2000 році Коста присвятила свої останні роки натхненній роботі з дітьми та підлітками, виступаючи з мотиваційними промовами у школах та коледжах по всій країні. Вона також виступає зі знаменитостями за запобігання насильству над дітьми. Вона продовжує виступати в рекламних роликах для Disney, нещодавно для випуску Blu-ray «Спляча красуня» та 50-ї річниці фільму. 

У 1989 році вона отримала нагороду за життєві досягнення Фонду Ліції Альбанезе Пуччіні. Коли Дісней почав випускати відеокасетні версії своїх анімаційних фільмів, Коста була однією з трьох актрис, які подали позови щодо гонорарів за свої виступи; у 1989 році, коли Коста подав заяву, Пеггі Лі з «Леді та бродяги» (1955) пізніше виграла свій позов у квітні 1990 року, а Ілен Вудс із «Попелюшки» (1950) подала свій у грудні 1990 року.  Актриса озвучення Дженніфер Хейл замінила Косту, як голос Аврори в 2001 році. 

У листопаді 1999 року вона отримала нагороду Disney Legends Award, і тепер її відбитки рук є постійною частиною Disney Legends Plaza біля входу в Disney Studios. У 2000 році Американська легенева асоціація вибрала її відомою жінкою штату Теннессі. А в квітні 2001 року Гільдія Метрополітен-опера нагородила її за видатні вистави Верді 20-го століття. У 2003 році вона була призначена президентом Джорджем Бушем до Національної ради з мистецтв, де вона працювала до 2007 року. У грудні 2007 року коледж Карсона-Ньюмана в Джефферсон-Сіті, штат Теннессі, присвоїв їй ступінь почесного доктора образотворчих мистецтв. 2 листопада 2007 року вона була введена до Зали слави опери Ноксвіль. Раніше вона відкрила перший сезон Ноксвільської опери в 1978 році як Віолетта в «Травіаті ». 

У 2012 році Коста виступала доповідачем на церемонії вручення дипломів штату Пеллісіпі.  10 листопада 2014 року їй було присвоєно звання Почесного доктора гуманітарних та музичних наук Коледжу мистецтв і наук Університету штату Теннессі, м. Ноксвілл. У 2014 році Коста була названа однією з лауреатів премії "Данина поваги жінкам", що вручається Молодіжною асоціацією жінок Ноксвілла під час святкування її 30-річного ювілею. 17 березня 2015 року стала лауреатом Губернаторської премії штату Теннессі в галузі мистецтв за 2015 рік.  

У свій 86-й день народження Коста написала відкритого листа своїм шанувальникам, в якому подякувала їм за підтримку.  Вона також оголосила, що більше не відповідатиме безпосередньо на листи фанів, але продовжить роздавати автографи та зустрічатися з фанатами на заходах, а також зосереджуватиме свої зусилля на роботі з маленькими дітьми.  

У серпні 2020 року під час пандемії COVID-19 Коста ще раз подякувала шанувальникам за їх постійну підтримку, але також оголосила, що більше не відповідатиме на жодні листи фанатів через величезну кількість листів, які вона отримала після свого 90-річчя.   

13 січня 2021 року вона була нагороджена Національною медаллю мистецтв   .

Фільмографія

Джерела 

 Каммінгс, Девід (вид. ), "Costa, Mary, International Who's Who in Classical Music, Routledge, 2003, p. 158;
 Хейс, Джон «2 з наступним майбутнім: Мері Коста та Мерилін Горн», Billboard, 16 травня 1964 р., стор. 38
 Холліс, Тім і Ербар, Грег, Мишачі сліди: історія Walt Disney Records, Univ. Press of Mississippi, 2006, стор. 52;
 Kennedy, Michael and Bourne, Joyce, Mary Costa profile, The Concise Oxford Dictionary of Music, Oxford University Press, 1996 (доступ через Encyclopedia.com 26 січня 2010)
 Metropolitan Opera, Performance Record : Costa, Mary profile, metoperafamily.org; доступ 12 серпня 2014 р.
 Сліман, Елізабет (ред. ), Профіль Мері Коста, The International Who's Who of Women, Routledge, 2001, стор. 116;
 The Walt Disney Company, Disney Legends: Mary Costa m legends.disney.go.com; доступ 26 січня 2010 р.

Примітки

Зовнішні посилання 

 
 Mary Costa at the Disney Legends Website

Демократи Каліфорнії
Італійці США
Акторки озвучування США
Американські кіноакторки
Сопрано США
Народились 1930